Bartosz Fabinński (Varsóvia, 26 de abril de 1986) é um lutador polonês de artes marciais mistas, atualmente competindo no peso meio-médio do Ultimate Fighting Championship.

Início
Fabiński nasceu Varsóvia, Polônia. Ele começou a treinar Judô aos 7 anos de idade. Seu interesse em MMA começou em 2010 após ele começar a treinar na Nastula Team, a academia de MMA do medalhista olímpico Paweł Nastula.

Carreira no MMA

Ultimate Fighting Championship
Fabiński fez sua estreia no UFC contra Garreth McLellan no UFC Fight Night: Gonzaga vs. Cro Cop 2. Ele venceu por decisão unânime.

Fabiński enfrentou Hector Urbina no The Ultimate Fighter Latin America 2 Finale. Ele venceu por decisão unânime.

Ele enfrentou Emil Weber Meek no UFC Fight Night 134. Ele venceu por decisão unânime.

Fabiński enfrentou Michel Prazeres no UFC Fight Night 140. Ele perdeu por finalização no primeiro round.

Fabiński era esperado para enfrentar Shavkat Rakhmonov em 21 de março de 2020 no UFC Fight Night: Woodley vs. Edwards. Devido à pandemia do coronavírus, a luta mudou para o Cage Warriors 13 e ele enfrentou Darren Stewart. Ele venceu a luta por decisão unânime.

Cartel no MMA

|Derrota
|align=center|15-5
| Gerald Meerschaert
|Finalização Técnica (guilhotina)
|UFC on ESPN: Whittaker vs. Gastelum
|17/04/2021
|align=center|1
|align=center|2:00
| Las Vegas, Nevada
|
|-
|Derrota
|align=center|15-4
| André Muniz
|Finalização (chave de braço)
|UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai
|05/09/2020
|align=center|1
|align=center|2:42
| Las Vegas, Nevada
|
|-
|Vitória
|align=center|15-3
| Darren Stewart
|Decisão (unânime)
|Cage Warriors 113
|20/03/2020
|align=center|3
|align=center|5:00
| Manchester
|
|-
|Derrota
|align=center|14-3
| Michel Prazeres
|Finalização (guilhotina)
|UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio
|17/11/2018
|align=center|1
|align=center|1:02
| Buenos Aires
|
|-
|Vitória
|align=center|14-2
| Emil Weber Meek
|Decisão (unânime)
|UFC Fight Night: Shogun vs. Smith
|22/07/2018
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Hamburgo
|
|-
|Vitória
|align=center|13-2
| Héctor Urbina
|Decisão (unânime)
|UFC Fight Night: Magny vs. Gastelum
|21/11/2015
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Monterrey
|
|-
|Vitória
|align=center|12-2
| Garreth McLellan
|Decisão (unânime)
|UFC Fight Night: Gonzaga vs. Cro Cop 2
|11/04/2015
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Kraków
|
|-
|Vitória
|align=center|11-2
| Alik Tseiko
|Decisão (dividida)
|MMA Raju 14
|18/10/2014
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Tartu
|
|-
|Vitória
|align=center|10-2
| Alexey Repalov
|Nocaute Técnico (interrupção médica)
|Fighters Arena 9
|08/06/2014
|align=center| 1
|align=center| 1:54
| Józefów
|
|-
|Vitória
|align=center|9-2
| Gregor Herb
|Decisão (unânime)
|WAM: Fabiński vs. Herb
|09/05/2014
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Warsaw
|
|-
|Vitória
|align=center|8-2
| Michal Szulinski
|Nocaute Técnico (cotoveladas)
|PLMMA 29: Extra
|15/03/2014
|align=center| 1
|align=center| 4:10
| Legionowo
|
|-
|Derrota
|align=center|7-2
| Wendres Carlos da Silva
|Decisão (unânime)
|Pro MMA Challenge 1: Drwal vs. Heleno
|01/03/2014
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Wrocław
|
|-
|Vitória
|align=center|7-1
| Antoni Chmielewski
|Nocaute Técnico (interrupção médica)
|PLMMA 26 Extra: Legionowo
|28/12/2013
|align=center| 1
|align=center| 5:00
| Legionowo
|
|-
|Vitória
|align=center|6-1
| Dominik Chmiel
|Nocaute Técnico (socos)
|Gladiator World Fight 2
|08/12/2013
|align=center| 1
|align=center| 1:28
| Brodnica
|
|-
|Vitória
|align=center|5-1
| Adam Kowalski
|Nocaute Técnico (socos)
|BOC (PL): Battle of Champions
|05/10/2013
|align=center| 1
|align=center| 4:21
| Zamość
|
|-
|Derrota
|align=center|4-1
| Marcin Bandel
|Finalização (chave de calcanhar)
|FA 4: Chlewicki vs. Nobrega
|24/11/2012
|align=center| 1
|align=center| 1:10
| Włocławek
|
|-
|Vitória
|align=center|4-0
| Adam Biega
|Nocaute Técnico (interrupção do córner)
|Oktagon MMA 1
|26/05/2012
|align=center| 1
|align=center| 1:57
| Sanok
|
|-
|Vitória
|align=center|3-0
| Bartlomiej Butryn
|Nocaute Técnico (socos)
|Oktagon MMA 1
|26/05/2012
|align=center| 1
|align=center| 2:18
| Sanok
|
|-
|Vitória
|align=center|2-0
| Marcin Mateusz Kurylczyk
|Decisão (unânime)
|SFT: MMA Fight Night Diva SPA
|19/05/2012
|align=center|2
|align=center|5:00
| Kołobrzeg
|
|-
|Vitória
|align=center| 1-0
| Robert Bialoszewski
|Nocaute Técnico (socos)
|FC: Battle of Warsaw
|18/11/2011
|align=center|1
|align=center|0:20
| Warsaw
|
|-